Paul Fabre kan syfta på:

* Paul Fabre (1859–1899), fransk historiker
 Paul Fabre (1867–1902), fransk-kanadensisk journalist